Села:
 Калініне — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Калініне — Автономна Республіка Крим, Первомайський район

 Калініне — колишнє смт Довгинцівського району міста Кривого Рогу, зняте з обліку 18 січня 1997 року
 Калініне — колишня назва села Богданівка (Вінницька область, Тульчинський район) до 17 травня 1995 року
 Калініне — колишня назва села Білокриничне (Донецька область, Бойківський район)
 Калініне — колишня назва села Калинове  (Донецька область, Волноваський район)
 Калініне — колишня назва села Калинівка (Донецька область, Красноармійський район)
 Калініне — колишня назва села Джерельне (Луганська область, Троїцький район)
 Калініне — колишня назва села Білоконівка (Полтавська область, Кобеляцький район)